Trojanowski, Trojanowskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Antonowitsch Trojanowski (1882–1955), sowjetischer Botschafter
 Anna Iwanowna Trojanowskaja (1885–1977), russisch-sowjetische Künstlerin
 Daniel Trojanowski (* 1982), polnischer Ruderer
 Eduard Walentinowitsch Trojanowski (* 1980), russischer Boxer
 John Q. Trojanowski (1946–2022), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Michail Konstantinowitsch Trojanowski (1889–1964), sowjetischer Schauspieler
 Wladimir Trojanowski (* 1973), russischer Pokerspieler
 Zdzisław Trojanowski (1928–2006), polnischer Eishockeyspieler